Suej-ning může být:

 Suej-ning – městská prefektura v provincii S’-čchuan;

 Suej-ning (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Šao-jang v provincii Chu-nan;
 Suej-ning (Ťiang-su) – okres v městské prefektuře Sü-čou v provincii Ťiang-su.